Крњешевци су насеље у Србији у општини Стара Пазова у Сремском округу. Према попису из 2011. било је 845 становника.

Овде се налази Српска православна црква Благовести у Крњешевцима.

Демографија 
У насељу Крњешевци живи 795 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,5 година (37,8 код мушкараца и 39,2 код жена). У насељу има 336 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,05.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Старој Пазови
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији